Збишов (), () — город Южноморавского края Чехии в историческом регионе Моравия.

Расположен в районе Брно-пригород примерно в 19 км к западу от города Брно.

Население 
Население — 3 740 человек (1.01.2021). Площадь — 6,01 км ².

История 
Первое письменное упоминание датируется 1280 годом.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Мартина, построенная в 1893 году.

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Збишов

Города Южноморавского края